De Grand Prix-wegrace van Japan 1997 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1997. De race werd verreden op 20 april 1997 op het Suzuka International Racing Course nabij Suzuka, Japan.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1997
Japan
Sport in Kansai
Prefectuur Mie